Peru er et land i Sydamerika.

Peru eller El Peru kan også henvise til:

Steder i USA:
 Peru, Illinois
 Peru, Indiana
 Peru, Kansas
 Peru, Maine
 Peru, Massachusetts
 Peru, Nebraska
 Peru State College, i Peru, Nebraska
 Peru, New York
 Peru, Vermont
 Peru, West Virginia
 Peru, Wisconsin

Andet:
 El Perú (bog), om Perus naturhistorie, af Antonio Raimondi
 El Perú (mayaruin), mayaruin i Guatemala

Personer med navnet Peru 
 Coco Peru, amerikansk skuespiller og drag queen

Se også 
 Madeleine Peyroux, amerikansk jazzsanger